On the Road Again () может означать:

Музыка 
Песни

 «On the Road Again» (песня Боба Дилана), 1965
 «On the Road Again» (песня The Lovin' Spoonful), 1965
 «On the Road Again» (песня Canned Heat), 1968
 «On the Road Again» — песня Вилли Нельсона, 1980
 «On the Road Again» — песня Barrabás из альбома Piel de Barrabás, 1981
 «On the Road Again» — песня Aerosmith из альбома Pandora’s Box, 1991

Альбомы
 On the Road Again (альбом D. J. Rogers), 1976
 On the Road Again (альбом Rockets), 1978
 On the Road Again (альбом Роя Вуда), 1979
 On the Road Again — альбом Canned Heat, 1989
 On the Road Again — альбом Katchafire, 2010
 Live—On the Road Again 1989 — альбом Bernard Lavilliers, 1990